Ape steht für:

 Ape (Kleintransporter), dreirädriger Transporter („Vespacar“) von Piaggio
 Ape (Lettland), Stadt in Lettland
 Ape, Inc., japanisches Videospielentwicklungsunternehmen, siehe Creatures, Inc.
 Fred Ape (1953–2020), deutscher Liedermacher, Mitglied von Ape, Beck & Brinkmann

APE steht als Abkürzung für:
 Abgesetzte periphere Einheit, ein Teil einer Vermittlungsstelle
 Alkylphenolethoxylate, nichtionische Tenside, siehe Alkylphenolpolyglycolether
 Amphibisches Pionier-Erkundungsfahrzeug, ein deutsches Panzerfahrzeug

Musik-Komprimierungs-Technik:
  APE-Tag, Metadaten für komprimierte Musikdateien
  .ape, die Dateiendung des Audioformates Monkey’s Audio

Siehe auch:
 A*P*E, südkoreanisch-amerikanischer Spielfilm von Paul Leder (1976)
 The Ape, Begriffsklärung

Abkürzung